Нойвірт () — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Анжеліка Нойвірт (. 1943) — німецький вчений, дослідниця в галузі коранознавства, ісламознавства, семітології, арабської літератури тощо.
 Бібі Нойвірт ( 1958) — американська актриса.
 Ольга Нойвірт ( 1968) — австрійський композитор.
 Том Нойвірт ( 1988) — австрійський співак, найбільш відомий як Кончіта Вурст.
 Міхал Нойвірт ( 1988) — чеський хокеїст, воротар.

Див. також 
 Вузол Нейвірта